Пётр Миронович Волкобой (1859—1918) — генерал-лейтенант, герой русско-японской войны.

Биография 
Происходил из украинских крестьян Полтавской губернии, родился 26 июня 1859 года. Образование получил в Лубенской классической гимназии, по окончании которой 30 марта 1878 года был зачислен в Чугуевское пехотное юнкерское училище. Выпущен прапорщиком 14 ноября 1881 года в 130-й пехотный Херсонский полк. Далее последовательно получил чины подпоручика (30 августа 1884 года), поручика (30 августа 1888 года), штабс-капитана (6 мая 1900 года) и капитана (6 мая 1901 года).

Во время русско-японской войны служил в 21-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. За боевые отличия в 1905 году был произведён в подполковники (со старшинством от 14 июля 1904 года). Высочайшим приказом от 1 ноября 1905 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени

Во время этих боёв Волкобой был контужен.

По окончании военных действий Волкобой служил в 131-м пехотном Тираспольском полку, где 21 ноября 1906 года произведён в полковники. 16 февраля 1907 года удостоен золотого оружия с надписью «За храбрость».

3 октября 1907 года Волкобой был назначен командиром Башкадыкларского резервного батальона. С 29 апреля 1910 года командовал 147-м пехотным Самарским полком. 15 апреля 1914 года произведён в генерал-майоры (со старшинством от 21 ноября 1910 года).

При объявлении мобилизации по случаю Первой мировой войны Волкобой 19 июля 1914 года был назначен начальником 1-й Финляндской стрелковой бригады, во главе которой в рядах 22-го армейского корпуса убыл на фронт. 24 сентября 1914 года переведён на должность начальника в 3-ю Финляндскую стрелковую бригаду.

Во время Первой мировой войны Волкобой находился боях в Восточной Пруссии, на Карпатах и в Галиции. 12 мая 1915 года его бригада была переформирована в дивизию. За отличия в боях при Журавине и на Стрыпе Волкобой 13 ноября 1915 года был произведён в генерал-лейтенанты (со старшинством от 14 февраля 1915 года). 22 апреля 1917 года он был назначен командиром 44-го армейского корпуса, который с мая находился на Украине. В октябре 1917 года начал украинизацию корпуса, а после Октябрьской революции поступил на службу в армию Украинской народной республики и затем Украинской державы. С 17 апреля 1918 года состоял начальником Харьковского (затем переименованного в 7-й) корпуса армии УНР. 24 сентября 1918 года получил чин Генерального значкового (старшинство в чине установлено с 14 февраля 1915 года, то есть с чина генерал-лейтенанта Русской императорской армии).

Скончался в Киеве 15 октября 1918 года от астмы.

Награды 
Среди прочих наград Волкобой имел ордена

 Орден Святого Георгия 4-й степени (1 ноября 1905 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (6 декабря 1915 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (26 мая 1915 года)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (26 мая 1915 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1905 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1909 год)
 мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени (12 августа 1915 года)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905 год)
 Золотое оружие с надписью «За храбрость» (16 февраля 1907 года)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 281. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 384, 527. — ISBN 978-5-903473-05-2
 «Разведчик». — 23 ноября 1905 г. — № 787. — С. 884
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 года. — Пг., 1916. — С. 53
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 года. — СПб., 1914. — С. 173
 Тинченко Я. Офицерский корпус армии Украинской Народной Республики. — Киев, 2007
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 359. — ISBN 5-89577-059-2
 

Выпускники Лубенской гимназии
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Генералы УНР
Умершие от астмы